Антверпен има више значења:

 Антверпен — град у Белгији, у Фландрији
 Антверпен (аеродром) — антверпенски међународни аеродром
 Антверпен (округ) — један од три округа истоимене провинције у Белгији
 Антверпен (покрајина) — једна од десет провинција Белгије и једна од пет фламандских провинција
 Антверпен (фудбалски клуб) — белгијски фудбалски клуб из истоименог града